Filinia är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Bory de St. Vincent 1824. Enligt Catalogue of Life ingår Filinia i familjen Trochosphaeridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Filiniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Filinia